Валон Бехрами ( Косовска Митровица, 19. април 1985) швајцарски је фудбалер албанског порекла који тренутно наступа за Ђенову. Игра на позицији везног играча.

Успеси 
 Лугано
 Челенџ лига Швајцарске: 2002/03.

 Наполи
 Куп Италије: 2013/14.

Појединачни
 Први швајцарски фудбалер који је учествовао на четири Светска првенства (2006, 2010, 2014, 2018).

Референце

Спољашње везе  

 
 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Спортисти из Косовске Митровице
Швајцарски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Лугана
Фудбалери Ђенове
Фудбалери Вероне
Фудбалери Лација
Фудбалери Вест Хем јунајтеда
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Наполија
Фудбалери Хамбургера
Фудбалери Вотфорда
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери Сиона
Фудбалери Серије А
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Албанци у Србији
Албанци у Швајцарској